La Superliga A 2009-2010 è stata la 19ª edizione del massimo campionato russo di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Gruppo A1

Gruppo A2

Playoff

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2009
Pallacanestro nel 2010
2009-2010